Jan Prokop (1890–1958) – podpułkownik piechoty Wojska Polskiego, kawaler Virtuti Militari
 Jan Prokop (ur. 1895) – żołnierz 2 Pułku Piechoty Legionów Polskich, 13 września 1933 odznaczony Krzyżem Niepodległości
 Jan Prokop (ur. 1896) – żołnierz 1 Pułku Piechoty Legionów Polskich, 25 stycznia 1933 odznaczony Krzyżem Niepodległości
 Jan Stanisław Prokop (1914–1968) – kapitan piechoty Wojska Polskiego, harcmistrz
 Jan Prokop (ur. 1931) – poeta, prozaik, eseista, tłumacz

Przypisy